«Вашаш» () — венгерский футбольный клуб из столицы страны Будапешта. Основан 16 марта 1911 года работниками металлургической промышленности. Домашние матчи проводит на стадионе «Рудольф Илловски» общей вместимостью до 18 000 зрителей. 

Один из самых успешных футбольных клубов Венгрии.

Помимо футбола, в системе клуба имеются команды по баскетболу, гандболу и волейболу (у женщин), а также секции по легкой атлетике, теннису, боксу, шахматам, фехтованию, фигурному катанию, водному полу, лыжному спорту, борьбе и гребле.

Текущий состав

Достижения клуба

Национальные 
 Национальный чемпионат I
  Чемпион (6): 1957, 1960/61, 1961/62, 1965, 1966, 1976/77
  Вице-чемпион (2): 1945/46, 1947/48
  Бронзовый призёр (14): 1924/25, 1925/26, 1946/47, 1953, 1959/60, 1968, 1970/71, 1972/73, 1979/80, 1980/81, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2016/17

 Кубок Венгрии
  Победитель (4): 1954/55, 1972/73, 1980/81, 1985/86
  Финалист (4): 1979/80, 1999/00, 2005/06, 2016/17

 Национальный чемпионат II
  Чемпион (1): 2014/15
  Второе место (2): 2003/04, 2012/13

Международные 
 Кубок Митропы
  Победитель (6) (рекорд): 1956, 1957, 1962, 1965, 1969/70, 1982/83
  Финалист (2): 1963, 1976/77

Статистика выступлений с 2005 года 

 С команды снято два очка.

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
  Рудольф Илловски
  Мате Вида
  Йожеф Такач
  Дьюла Силадьи
  Кальман Месэй
  Янош Фаркаш
  Бела Варади

Ссылки 
 Спортивный клуб
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

ФК «Вашаш»